La città prigioniera (The Captive City) ― film del 1952 diretto da Robert Wise
La città prigioniera ― film del 1962 diretto da Joseph Anthony